Marc Michaud, alias Micho est un animateur de radio français, né le  à Vannes (Morbihan, France).

Radio 
 
En , Marc Michaud commence à travailler dans l'émission Arthur et les Pirates sur Europe 2,  avec Arthur, Manu Levy, Jade et Jonathan Lambert en tant qu'auteur de ce dernier.
Il a coécrit les aventures de Mr Pringle pour Canal+ et le magazine FHM.

Acolyte de longue date de Manu Levy, Micho a notamment travaillé avec lui dans l'émission Nagui et Manu sur Virgin Radio entre 2006 et 2008.
Micho a été auteur et voix pour l'émission La minute de trop, un programme court humoristique sur Virgin 17 en 2008, toujours en collaboration avec Manu Levy.

En , il sort de l'ombre  et coanime l'émission Manu à la radio! sur Fun Radio. Il intervient régulièrement pour des sketchs et pour incarner des personnages loufoques, et sa fameuse astuce à Micho censuré en janvier par les dirigeants de la radio, jugeant la chronique beaucoup trop second degré. On reconnait d'ailleurs dans cette rubrique, de nombreux points communs avec les aventures de Mr Pringle. 

À la rentrée 2009, Micho rejoint Europe 1 aux côtés de Nagui dans l'émission Décrochez le soleil pour une chronique culturelle et humoristique, La tournée mondiale de Micho. Il fait un tour du monde et rapporte chaque jour les faits et gestes dans le pays visité, à Nagui et aux auditeurs.

À la rentrée 2010, Micho reste avec Nagui pour coanimer Le Carré magique aux côtés de Laurence Boccolini et de Pierre Lescure. Il pose alors aux candidats de l'émission des questions sur le tour du monde qu'il a effectué la saison dernière.
Micho annonce le  à l'antenne de Fun Radio qu'il retourne avec Manu Levy à la rentrée 2011 pour collaborer dans Manu dans le 6/9 sur NRJ mais pas à l'antenne (remplacé par Vacher).

Le , Marc Michaud accompagné par Albert Spano et Angélique (sexologue) revient sur Virgin Radio pour une soirée. Nommée Virgin Radio Night, cette émission de 3 heures (00h-03h) se veut libre. Elle parle exclusivement de sexualité à travers des interventions téléphoniques d'auditeurs encouragés à témoigner ou poser des questions.

Télévision 

Pour la saison 2011-2012, il animé une chronique dans l'émission Taratata. Il raconte anecdotes et informations musicales. Chacune des interventions se terminait par le 333 quiz, 3 questions et 3 possibilités de réponses qui sont posées à Nagui.

En , Marc apparait dans des saynètes qui ponctuent la 11e cérémonie des Gérard de la Télévision. En tant que co-auteur, on retrouve son humour dans les catégories et l'animation de la soirée.

Improvisation  

En 2016, il décide de rejoindre les cours des Impronautes en deuxième année. Il se retrouve dans le groupe des 2C. Alex (et sa guitare) et Johnathan Charboisier en sont les professeurs.

Liens externes 
 Site de Manu à la Radio
 Site d'Europe 1
 Tous les épisodes de sa "tournée mondiale" en réécoute
 Site de les Gérard de la Télévision

Personnalité masculine française de la radio
Animateur sur Fun Radio
Animateur sur Fun Radio Belgique
Animateur sur Europe 1
Animateur sur Virgin Radio
Naissance à Vannes
Naissance en juillet 1979